Џон Красински (; рођен 20. октобра 1979. у Бостону) амерички је глумац, продуцент, сценариста и редитељ.

Филмографија 

|-
|2000.|| На раскршћу ||-{State and Main}-||асистент судије||непотиписан
|-
|2004.|| Кинси ||-{Kinsey}-||Бен||
|-
|2004.|| Такси ||-{Taxi}-||путник бр. 3||
|-
|2005.|| Двејн Хопвуд ||-{Duane Hopwood}-||Боб Флин||
|-
|2005.|| Маринац ||-{Jarhead}-||Каплар Хариган||
|-
|2006.|| Нови талас ||-{A New Wave}-||Гидеон||
|-
|2006.|| Филм вредан пажње ||-{For Your Consideration }-||полицајац са папирном значком ||
|-
|2006.|| Одмор ||-{The Holiday}-||Бен ||
|-
|2006.|| Девојке из снова ||-{Dreamgirls}-||Сем Волш||
|-
|2007.|| Насмејано лице ||-{Smiley Face}-||Бревин||
|-
|2007.|| Шрек 3 ||-{Shrek the Third}-||Сер Ланселот (глас)||
|-
|2007.|| Дозвола за венчање ||-{License to Wed}-||Бен Мерфи||
|-
|2008.|| Прљава игра ||-{Leatherheads}-||Картер Радерфорд||
|-
|2009.|| Кратки разговори са огавним мушкарцима ||-{Brief Interviews with Hideous Men}-||Рајан||такође редитељ, сценариста и продуцент
|-
|2009.|| Чудовишта против ванземаљаца ||-{Monsters vs. Aliens}-||Катберт (глас)||
|-
|2009.|| Савршен дом ||-{Away We Go}-||Берт Фарлендер||
|-
|2009.|| Компликовано је ||-{It's Complicated}-||Харли||
|-
|2011.|| Туђе слађе ||-{Something Borrowed}-||Итан||
|-
|2011.|| Мапетовци ||-{The Muppets}-||Џон Красински (камео)||
|-
|2012.|| Нико не хода ||-{Nobody Walks}-||Питер||
|-
|2012.|| Велико чудо ||-{Big Miracle}-||Адам Карлсон||
|-
|2012.|| Обећана земља ||-{Promised Land}-||Дастин Нобл||такође сценариста и продуцент
|-
|2013.|| Универзитет за монструме ||-{Monsters University}-||Френк Макеј (глас)||
|-
|2013.|| Узлетање ||-{The Wind Rises}-||Хонџо (глас, енглеска верзија)||
|-
|2014.|| Пророк ||-{The Prophet}-||Халим (глас)||
|-
|2015.|| Алоха ||-{Aloha}-||Џон "Вуди" Вудсајд ||
|-
|2016.|| 13 сати: Тајни војници Бенгазија ||-{13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi}-||Џек Силва||
|-
|2016.|| Манчестер поред мора ||-{Manchester by the Sea}-|| ||извршни продуцент
|-
|2016.|| Породица Холар ||-{The Hollars}-||Џон Холар|||такође редитељ и продуцент
|-
|2017.|| Животињски крекери ||-{Animal Crackers}-||Овен Хатингтон (глас) ||
|-
|2017.|| Детроит ||-{Detroit}-||Ауербах||
|-
|2018.|| Тихо место ||-{A Quiet Place}-||Ли Абот||такође редитељ, сценариста и извршни продуцент
|-
|2020.|| Тихо место 2 ||-{A Quiet Place Part II}-||Ли Абот||такође редитељ, сценариста и продуцент
|-
|2021.|| Главни херој ||-{Free Guy}-|| ||
|-
|2022.|| Доктор Стрејнџ у мултиверзуму лудила ||-{Doctor Strange in the Multiverse of Madness}-|| Рид Ричардс / Господин Фантастични ||
|-
|2022.|| DC Лига суперљубимаца || -{DC League of Super-Pets}- || Супермен (глас) ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
|2004.|| Ред и закон: Злочиначке намере ||-{Law & Order: Criminal Intent}-||Џејс Глисинг||епизода: -{Mad Hops}-
|-
|2005–2013.|| У канцеларији ||-{The Office}-||Џим Халперт||188 епизода, такође редитељ и продуцент 
|-
|2005.|| Без трага ||-{Without a Trace}-||Кертис Хорн||епизода: -{The Bogie Man}-
|-
|2005.|| Место злочина: Лас Вегас ||-{CSI: Crime Scene Investigation}-||Лајл Дејвис||епизода: -{Who Shot Sherlock}-
|-
|2006.|| Амерички тата ||-{American Dad!}-||Гилберт (глас)||епизода: -{Irregarding Steve}-
|-
|2012.|| Телевизијска посла ||-{30 Rock}-||Џон Красински||епизода: -{The Ballad of Kenneth Parcell}-
|-
|2014–2015.|| Боџек Хорсман ||-{BoJack Horseman}-||Секретаријат (глас) ||2 епизоде
|-
|2015–|| Лип синк битка ||-{Lip Sync Battle}-||Џон Красински||креатор и извршни продуцент
|-
|2016.|| Роботско пиле ||-{Robot Chicken}-||разни гласови ||епизода: -{Secret of the Flushed Footlong}-
|-
|2018.|| Џек Рајан ||-{Jack Ryan}-||Џек Рајан ||главна улога
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Људи из Бостона
Амерички глумци
Амерички редитељи
Амерички сценаристи
Амерички филмски продуценти